Thomas Hodgkin (1798-1866) – medico inglese
 Thomas Hodgkin (1831-1913) – storico inglese